Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej (do 1931 roku Flotylla Pińska) – polska flotylla rzeczna w okresie międzywojennym
 Pińska Flotylla Wojskowa – radziecka flotylla rzeczna z okresu II wojny światowej